Piepgras ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Heinrich Piepgras (* 1961), deutscher Politiker (PIRATEN)
 Uwe Piepgras (1933–2017), deutscher Neuroradiologe und Hochschullehrer